Радослав Радев може да се отнася за:
 Радослав Радев – литературен историк, р. 1954 г.
 Радослав Радев – председател на Националната лозаро-винарска камара в България, р. 1968 г.
 Радослав Радев – тенисист, р. 1973 г.
 Радослав Радев – ММА боец